Фэллон () — англоязычная фамилия и топоним. Известные носители:

 Фэллон, Джимми (род. 1974) — американский актёр, комик, певец, музыкант и телеведущий.
 Фэллон, Крейг (1982—2019) — британский дзюдоист.
 Фэллон, Майкл (род. 1952) — министр обороны во втором кабинете Дэвида Кэмерона (2014—2016), а также в первом и втором кабинетах Терезы Мэй с 2016 года.
 Фэллон, Тиффани (род. 1974) — американская фотомодель.
 Фэллон, Триша (род. 1972) ― австралийская баскетболистка женской национальной баскетбольной Лиги и Женской национальной баскетбольной ассоциации США.
 Фэллон, Шивон (род. 1961) — американская актриса, комедиантка и певица.

 Фэллон — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.